Nscr steht als Abkürzung für:

 Nordseeküsten-Radweg
 Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Amsterdam, niederländisches Institut für Kriminologie
 Nichtselektive katalytische Reduktion, ein Verfahren zur Abgasnachbehandlung, im Gegensatz zur selektiven katalytischen Reduktion

Abkürzung